Источна Немачка је учествовала на 6. Европском првенству у дворани 1975. одржаном  8. и 9. марта у Спортско-забавној дворани Сподек у Катовицама, (Пољска).  У шестом учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Источне Немачке представљало је 16 спортиста (7 мушкараца и 9 жена) који су се такмичили у 11 дисциплина ( 5 мушких и 6 женских).

Са 7 освојених медаља (4 златне и 3 сребрне) Источна Немачка је у укупном пласману заузела  1. место од 16 земаља  које су на овом првенству освајале медаље, односно 24 земље учеснице.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Источна Немачка је са 14 учесника у финалу заузела 3. место са  83  бода,  од 18 земаља које су имале представнике у финалу, односно 24 земље учеснице, а 6 нису имале ниједног финалисту: Аустрија, Данска, Луксембург Норвешка Турска и Шпанија.

Учесници

Освајачи медаља (7)

Злато (4) 
 Герхард Штоле — 800 м
 Анита Вајс — 800 м
 Розмери Акерман — скок увис
 Маријане Адам — кугла

Сребро (3) 
 Моника Мајер — 60 м 
 Франк Зибек — 60 м препоне
 Анели Ерфарт — 60 м препоне

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Источне Немачке после 6. Европског првенства у дворани 1970—1975.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Источнонемачки освајачи медаља  после 6. Европског првенства у дворани 1970—1975.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1975.
 Комплетни резултати ЕПд 1975. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1975.
Источна Немачка на Европском првенству у атлетици у дворани